Fritz Weineck ist der Name folgender Personen:

* Fritz Weineck (Mediziner) (1880–1946), deutscher Generalarzt
 Fritz Weineck, eigentlich Friedrich August Weineck (auch Der kleine Trompeter; 1897–1925), deutscher Rotfrontkämpfer